Schnüffler steht für:
 Detektiv
 Spitzel, Informant
 Schnüffler, Ermittlergruppe in Preußen, siehe Kaffeeriecher
 Bananenschnüffler, Qualitätskontrolleur
 Lochschnüffler, Hilfsmittel zum Auffinden von Undichtigkeiten 

Der Schnüffler oder Die Schnüffler ist der Titel folgender Werke:
 Der Schnüffler (1967), US-amerikanischer Film von Gordon Douglas
 Der Schnüffler (1983), deutscher Film von Ottokar Runze
 Die Schnüffler, US-amerikanische Fernsehserie (1979/1980)

Siehe auch:

 Ein Himmelhund von einem Schnüffler, US-amerikanischer Film von Joe Camp (1980)
 Das Model und der Schnüffler, US-amerikanische Fernsehserie (1985 bis 1989)
 Schnüffeln